Осьякув () — топоним в Польше.

 Осьякув — село в Польше. Административный центр гмины Осьякув Велюнского повята Лодзинского воеводства.
 Осьякув — гмина Велюнского повята Лодзинского воеводства.
 Осьякув — упразднённая громада (наименьшая единица территориального деления Польской Народной Республики), существовавшая в 1954—1972 годах.